Příjmení Ricard nosí více různých osob:

 Hamilton Ricard (* 1974) – kolumbijský fotbalista
 Paul Ricard (1909–1997) – francouzský podnikatel
 René Ricard (1946–2014) – americký malíř, básník a umělecký kritik